Сентла () — топоним, распространённый в мексиканском штате Табаско.

  — биосферный заповедник.
 Сентла — муниципалитет в штате Табаско.
 Нуэво-Сентла — посёлок в штате Табаско.
  — сражение Эрнана Кортеса с индейцами чонтале в 1519 году.